Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kotwicki – katolicki duchowny
 Mikołaj Kotwicki – polski wojskowy